św. Faustyn (zm. II w.) – męczennik
 św. Faustyn z Brescii (zm. 381) – biskup Brescii

Zobacz też: Błogosławiony Faustyn